Clarksburg kan syfta på:

Clarksburg, Maryland
Clarksburg, Massachusetts
Clarksburg, Missouri
Clarksburg, Ohio
Clarksburg, Tennessee
Clarksburg, West Virginia